W eliminacjach do MŚ 2019 ze strefy UEFA wzięły udział narodowe reprezentacje z 46 krajów europejskich, które walczyły o 8 miejsc w turnieju głównym. Eliminacje trwały od 6 kwietnia 2017 do 13 listopada 2018.

Format eliminacji 
Eliminacje toczyły się w trzech fazach:

 Runda wstępna: 16 najniżej sklasyfikowanych drużyn zostało podzielonych na cztery grupy po cztery drużyny. Reprezentacje rozegrały po 3 mecze grupowe w systemie każdy z każdym. Zwycięzcy grup oraz najlepszy zespół z drugiego miejsca awansowali do fazy grupowej eliminacji.
 Runda grupowa: 35 drużyn zostało podzielonych na siedem grup po pięć drużyn. Reprezentacje walczyły w systemie każdy z każdym + rewanż. Siedmiu zwycięzców grup awansowało bezpośrednio do Mistrzostw Świata, natomiast cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc przeszły do baraży.
 Baraże: Cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc rozegrały baraże o jedno miejsce w Mistrzostwach Świata. Grano w systemie półfinałów i finału (mecz + rewanż)

Terminarz 
Mecze kwalifikacyjne rozgrywane są w terminach, które wchodzą w skład Międzynarodowego kalendarza meczów kobiet FIFA.

Drużyny biorące udział w eliminacjach

Runda wstępna 
Drużyny zostały podzielone według rankingu na cztery koszyki po cztery zespoły. Losowanie rundy wstępnej odbyło się 19 stycznia 2017 w siedzibie UEFA; Nyon, Szwajcaria.

Podział na koszyki

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Runda grupowa 
Drużyny zostały podzielone według rankingu na pięć koszyków po siedem zespołów, aby utworzyć siedem grup po pięć zespołów. Losowanie odbyło się 25 kwietnia 2017 roku w siedzibie UEFA w Nyonie w Szwajcarii.

W grupach drużyny rozegrały po 8 spotkań, każdy zespół z każdym po 2 spotkania. Zwycięzcy grup awansowali bezpośrednio do Mistrzostw Świata, natomiast 4 najlepsze drużyny z drugich miejsc do baraży.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Ranking zespołów z drugich miejsc

Baraże 
Losowanie odbyło się 7 września 2018 w siedzibie UEFA w Nyonie, Szwajcaria. Cztery zespoły zostały podzielone na dwie pary (w systemie meczu domowego i wyjazdowego), zwycięzcy par zagrają w finale o awans na Mistrzostwa Świata (również mecz domowy i wyjazdowy).

Półfinały

Finał

Zakwalifikowane drużyny

Przypisy 

Eliminacje UEFA
2017 w piłce nożnej
2018 w piłce nożnej
2017 w Europie
2018 w Europie